

Toponyme

Belgique 
 Lauw est une section de la ville belge de Tongres

France 
 Lauw est une commune française dans le département du Haut-Rhin

Homonymie de localités